Civitareale ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo Civitareale (* ?), italienischer Regisseur
 Felice Civitareale (* 1953), luxemburgischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Walter Civitareale (* 1954), luxemburgischer Komponist